Il Torneo di Viareggio 2006, cinquantottesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio, si è tenuto tra il 13 febbraio e il 27 febbraio 2006.

Le 48 squadre partecipanti arrivavano da 16 paesi differenti e la maggior parte di esse, 28, dall'Italia. Ad aggiudicarsi il Torneo è stata per la prima volta nella sua storia la squadra uruguaiana Juventud che ha battuto in finale la Juventus per 1-0. Era dal 1980 che una squadra straniera, il Dukla Praga, non vinceva la competizione. La Juventud è stata la prima squadra sudamericana a vincere il trofeo e la quarta squadra straniera in assoluto.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Rappresentativa Serie D
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
  Naftex Pomorie - 
  - 
  - 
  - 
  - 

Squadre asiatiche
  - 

Squadre africane
  Chambishi - 

Squadre americane
  - 
  - 
  Inter Soccer Boston - 
  - 
  - 
  New York - 
  - 
  - 

Squadre oceaniche
  -

Formato
Le 48 squadre partecipanti sono state suddivise in due gruppi, A e B, costituiti da 6 gironi ciascuno. Le quattro squadre di ogni girone si affrontano in gare di sola andata. Si qualificano agli ottavi di finale le sei prime classificate e le due migliori seconde di ogni gruppo. Dalla seconda fase in poi le squadre si incontrano tra di loro in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari degli ottavi di finale, si procede all'esecuzione dei tiri di rigore. Dai quarti di finale in poi dopo i tempi regolamentari, due tempi supplementari da 15' ciascuno e con la regola del silver goal, seguiti in caso di parità dai tiri di rigore. Le perdenti delle semifinali si affrontano nella finale di consolazione, eventualmente risolta con i tiri di rigore dopo i 90' regolamentari. Le vincenti delle semifinali giocano la finale: in caso di parità dopo tempi regolamentari e supplementari, la gara viene ripetuta e, in caso di ulteriore parità dopo 120' si procede ai tiri di rigore.

Fase a gironi

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Girone 5

Girone 6

Girone 7

Girone 8

Girone 9

Girone 10

Girone 11

Girone 12

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º - 4º posto

Finale 1º - 2º posto

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 2006
Torneo di Viareggio